Die Süper Lig 2017/18 (offiziell: Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu) war die 60. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 11. August 2017 mit dem Heimspiel von Istanbul Başakşehir gegen Bursaspor und endete am 19. Mai 2018 mit dem letzten Spieltag. Aufgrund des Todes von İlhan Cavcav am 22. Januar 2017 beschloss der türkische Fußballverband am 7. Juli 2017 die Saison 2017/18 in Anlehnung des langjährigen Präsidenten von Gençlerbirliği Ankara Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu zu nennen.

Für die Rückrunde der Saison 2017/18 wurde Spor Toto erneut Ligasponsor. 

Aufsteiger Yeni Malatyaspor wurde der 70. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. Am letzten Spieltag wurde Galatasaray Istanbul mit Auswärtssieg gegen Göztepe Izmir zum 21 Mal türkischer Meister.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2017/18 waren zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Als Zweitligameister stieg Sivasspor auf und schaffte dadurch den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte auch Yeni Malatyaspor den Aufstieg, der mit diesem Erfolg zum ersten Mal in seiner Historie an der Süper Lig teilnimmt. Yeni Malatyaspor war der 70. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger Göztepe Izmir, Göztepe kehrte nach 14 Jahren wieder in die Süper Lig zurück.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Saison 2017/18 wurde der Franzose Bafétimbi Gomis von Galatasaray Istanbul. In seiner ersten Saison, in der Türkei, erzielte der Stürmer 29 Tore und stellte als ausländischer Spieler einen neuen Bestwert auf.

Torvorlagenliste 

Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten zählen die mehr geschossenen Tore, bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren und Ausstatter

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks 
 Süper Lig 2017/18 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18